Die Scottish Football League Second Division wurde 1988/89 zum 14. Mal nach Einführung der Premier Division als dritthöchste schottische Liga ausgetragen. Zudem war es die vierzehnte Austragung als dritthöchste Fußball-Spielklasse der Herren in Schottland unter dem Namen Second Division. In der Saison 1988/89 traten 14 Vereine in insgesamt 39 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils dreimal gegen jedes andere Team. Bei Punktgleichheit zählte die Tordifferenz.

Die Meisterschaft gewannen die Albion Rovers, die sich damit gleichzeitig die Teilnahme an der First Division-Saison 1989/90 sicherten. Neben den Rovers stieg auch der Zweitplatzierte Alloa Athletic auf. Torschützenkönig mit 23 Treffern wurde Charlie Lytwyn von Alloa Athletic.

Statistiken

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Scottish Second Division 1988/89 bei statto.com
 League Tables bei spfl.co.uk

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1988/89
1988 89